Reloaded peut faire référence à :

Musique 
 Reloaded, album de Smif-n-Wessun sorti en 2005 ;
 Reloaded, album de Point Blank sorti en 2007 ;
 Reloaded, album de Roc Marciano, sorti en 2012.

Autre utilisation 
 Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded), film de science-fiction australo-américain réalisé par Larry et Andy Wachowski, sorti en 2003.
 Re-Loaded, jeu vidéo de Gremlin Interactive sorti en 1996.